War Music – etichetta discografica svedese ora nota come New Hawen Records
 War Music – album dei Vampire Rodents del 1990
 War Music – album dei Refused del 2019